Korkeakoski ou Korkiakoski sont des noms finnois pouvant désigner:

Patronymes

Korkeakoski
Kristiina Korkeakoski-Väisänen, archéologue finlandaise
Mikko Korkeakoski (1910–1996), écrivain finlandais

Korkiakoski
Markus Korkiakoski (1992-), joueur de hockey sur glace finlandais
Miika Korkiakoski (1967-), acteur finlandais
Sami Korkiakoski (1978-), artiste peintre finlandais
Svante Korkiakoski (1939-), acteur finlandais

Toponymes

Korkeakoski
 Korkeakoski, village et rapides a Huittinen
 Korkeakoski, chute d'eau à Maaninka
 Korkeakoski, village à Juankoski
 Korkeakoski, agglomération et rapides à Juupajoki
 Korkeakoski, rapides à Jyväskylä
 Korkeakoski  quartier de Kotka. 
 Korkeakoski, village à Pori
 Korkeakoski, rapides à Karkkila

Korkiakoski
 Korkiakoski village à Pöytyä